Tadeusz Kowalczyk ist der Name folgender Personen:

* Tadeusz Kowalczyk (Politiker, 1933) (* 1933), polnischer Politiker
 Tadeusz Kowalczyk (Politiker, 1949) (* 1949), polnischer Politiker
 Tadeusz Kowalczyk (Politiker, 1952) (1952–1997), polnischer Politiker